Одиннадцать кораблей Королевского флота назывались HMS Nonsuch  (дословный перевод: «нет такого»).

 HMS Nonsuch — 38-пушечный great ship; перестроен из более раннего корабля; продан ок. 1645.
 HMS Nonsuch — 34-пушечный корабль; спущен на воду в 1646; разбился 1664.
 HMS Nonsuch — 8-пушечный кеч; закуплен в 1654; продан в 1667; позже как гражданское судно Nonsuch совершил путешествие и основал компанию Гудзонова залива.
 HMS Nonsuch — 36-пушечный корабль 5 ранга; спущен на воду в 1668. Повышен до 42-пушечного 4 ранга в 1669, но возвращен к 36-пушечному 5 ранга в 1691; захвачен в 1695 французским приватиром Le Français.
 HMS Nonsuch — 5-пушечный бот; спущен на воду в 1686; продан 1714.
 HMS Nonsuch — 48-пушечный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1696; перестроен 1717; разобран в 1745.
 HMS Nonsuch — 50-пушечный корабль 4 ранга; в строю с 1741 по 1766.
 HMS Nonsuch — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1774, использовался как плавучая батарея с 1794; разобран в 1802.
 HMS Nonsuch — эскадренный миноносец типа M; спущен на воду в 1915; продан в 1921.
 HMS Nonsuch — шлюп; заложен в феврале 1945; отменён в октябре того же года.
 HMS Nonsuch (D107) — бывший немецкий эскадренный миноносец Z38 типа Narvik; взят в британскую службу после войны; отправлен на слом в 1949.

См. также 
 HMCS Nonsuch — дивизион канадского военно-морского резерва в Эдмонтоне, Альберта.
 Название HMS Nonsuch используется в Королевском флоте в значении «некий корабль».
 Художественный HMS Nonsuch (74-пушечный линейный корабль) упоминаетя в романах серии «Хорнблауэр».